Deze Lijst van spoorwegstations in Zwitserland geeft een overzicht van alle stations in Zwitserland. Alleen de SBB heeft momenteel al meer dan 600 stations, haltes niet meegerekend. De smalsporige privéspoorwegen hebben in de regel een nog fijnmaziger net van haltes. Totaal gaat het om circa 2000 stations en haltes.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Zie ook
 Zwitserse spoorwegen

!